Amsler ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Amsler (1857–1940), Schweizer Mathematiker, Physiker, Ingenieur und Industrieller
 Arnold Amsler (* 1942), Schweizer Architekt
 Cäsar Amsler (1881–1965), Schweizer Pharmakologe
 Christian Amsler (* 1963), Schweizer Politiker (FDP)
 Claude Amsler (* 1947), Schweizer Experimentalphysiker und Hochschullehrer
 Frida Wilhelmina Amsler-Rauschenbach (1864–1946), Schweizer Frauenrechtlerin
 Fritz Amsler (1896–1954), Schweizer Schriftsteller und Lyriker
 Jakob Amsler-Laffon (1823–1912), Schweizer Mathematiker, Ingenieur und Fabrikant
 Johann Rudolf Amsler (1853–1917), Schweizer Politiker, Dichter und Maler
 Marc Amsler (1891–1968), Schweizer Augenarzt und Hochschullehrer
 Peter Amsler (Künstler) (* 1962), deutsch-schweizerischer Zeichner, Grafiker und Bildhauer
 Peter Amsler (* 1970), deutscher Pädagoge, Publizist und Verleger
 Peter Althaus-Amsler (1846–1924), Schweizer Zeichner und Bildhauer
 Samuel Amsler (1791–1849), Schweizer Kupferstecher
 Vrendli Amsler (* 1947), Schweizer Architektin

Siehe auch:
 Amsler-Gitter oder Amsler-Netz, Funktionstest der zentralen Gesichtsfeldareale
 Amsler-Insel, Insel im Palmer-Archipel, Antarktis
 Amsler-Passage, Meerenge im Palmer-Archipel, Antarktis
 Amschler